En Pologne, Żdżary est le nom de :

dans la voïvodie des Basses-Carpates
 Żdżary, village 
 Zdżary (nommé auparavant Żdżary), village

dans la voïvodie de Grande-Pologne
 Żdżary, village du powiat de Konin
 Żdżary, village du powiat de Turek
 Żdżary, village du powiat de Września

dans la voïvodie de Petite-Pologne
 Żdżary, village 

dans la voïvodie de Łódź
 Żdżary, village du powiat de Łowicz
 Żdżary, village du powiat d'Opoczno 
 Żdżary, village du powiat de Wieruszów

dans la voïvodie de Lublin
 Żdżary, village 

dans la voïvodie de Mazovie
 Żdżary, village du powiat de Grójec
 Żdżary, village du powiat de Radom

dans la voïvodie de Poméranie-Occidentale
 Żdżary, village